Електрична мрежа може бити:

 Електричне мреже
 Електрична кола